Болгарка — жінка болгарської національності, або громадянка Болгарії
 Болгарка (природний парк)
 Болгарка (розм.) — кутова шліфувальна машина, електроінструмент, призначений для різання та шліфування твердих матеріалів (металу, каменю тощо)

Села:
 Болгарка — Запорізька область, Приморський район
 Болгарка — Миколаївська область, Врадіївський район
 Болгарка — Одеська область, Одеський район (до 17.07.2020 Роздільнянський район)

 Болгарка — Суходіл (Березанський район)
 Болгарка — колишній хутір Родники (з 07.06.1946), включений в смугу м. Вознесенськ (Миколаївська область)
 Болгарка — колишня назва хутора Підгірний, який зараз є частиною села Гаївка (Одеська область, Роздільнянський район)
 Болгарка — колишній хутір Надрічний (з 01.02.1945) Августівської сільради Одеського району, знятий з обліку у 1960-х рр.

Болгарка — село, Алгинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Ново-Болгарка (Первомайське (Захарівський район))
 Болгарійка (Залізничне (Болградський район))

Примітки